Cavalli ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Cavalli (* 1946), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Ambrogio Cavalli (ca. 1500–1556), italienischer Augustinermönch, evangelischer Theologe und Inquisitionsopfer
 Eva Cavalli (* 1959), österreichische Schönheitskönigin
 Francesco Cavalli (1602–1676), italienischer Komponist
 Franco Cavalli (* 1942), Schweizer Politiker (SP) und Krebsforscher
 Gianluca Cavalli (* 1978), italienischer Radrennfahrer
 Giovanni Cavalli (1808–1879), italienischer Generalleutnant
 Julietta Quiroga Cavalli (* 1988), argentinische Skirennläuferin, siehe Julietta Quiroga
 Ludovica Cavalli (* 2000), italienische Leichtathletin
 Luigi Luca Cavalli-Sforza (1922–2018), italienischer Populationsgenetiker
 Marta Cavalli (* 1998), italienische Radsportlerin
 Massimo Cavalli (1930–2017), Schweizer Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Olimpia Cavalli (1930–2012), italienische Schauspielerin
 Patrizia Cavalli (1947–2022), italienische Dichterin, Autorin und Übersetzerin
 Pierre Cavalli (1928–1985), Schweizer Jazzmusiker 
 Roberto Cavalli (* 1940), italienischer Modeschöpfer
 Valeria Cavalli (* 1959), italienische Schauspielerin